Лувруа́ль () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, округ Авен-сюр-Эльп, кантон Мобёж. Расположена в 1,5 км от Мобёжа на противоположном берегу Самбры. В центре коммуны находится железнодорожная станция Лувруаль линии Крей-Жёмон.

Население (2017) — 6 481 человек.

История 
Первое упоминание о Лувруале в источниках относится к 884 году. На протяжении веков, вплоть до Великой французской революции, деревня принадлежала аббатству Отмон. Промышленная революция в середине XIX века превратила небольшую деревню в промышленный центр. Судоходство на Самбре и строительство железной дороги способствовали появлению в Лувруале нескольких металлургических заводов.

Экономика 
Завершение Славного тридцатилетия сильно ударило по местной экономике.
Катастрофы удалось избежать, но уровень безработицы в городе один из самых высоких в регионе.

Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,7 %
 промышленность — 19,6 %
 строительство — 1,6 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 58,0 %
 государственные и муниципальные службы — 20,1 %

Уровень безработицы (2017) — 37,5 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 13 990 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Лувруаля с 2018 года занимает коммунист Гизеп Аскон (Guiseppe Ascone). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 69,98 % голосов.

См. также 
 Департамент Нор
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Коммуны департамента Нор